Five Rivers steht für:

 Five Rivers (Kanada), einen Fluss in Kanada
 Five Rivers (Neuseeland), einen Ort in Neuseeland
 Five Rivers (Trinidad), einen Ort in Trinidad und Tobago